Jumbo-Visma Development Team er et hollandsk cykelhold, som cykler i den europæiske UCI kontinental-klasse. Holdet blev etableret med start fra 1. januar 2020, og fungerer som talenthold for UCI World Tour-holdet . Flere gange er ryttere rykket fra Jumbo-Visma Development til World Tour-holdet.

Holdet

2023

2022

Sejre

2021

Sejre

2020

Sejre

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 

Cykelhold fra Nederlandene
Etableret i 2020